Wut im Bauch steht für:

 Wut im Bauch (1979) (Over the Edge), US-amerikanischer Film von Jonathan Kaplan (1979) 
 Wut im Bauch (1999), deutscher Fernsehfilm von Claus-Michael Rohne (1999) 
 Kommissarin Lucas – Wut im Bauch, deutscher Fernsehfilm von Christiane Balthasar (2008)
 Wut im Bauch, EP von Ungunst (Band) (1997)